Kabinett Wirth bezeichnet folgende Regierungen des Deutschen Reiches unter Joseph Wirth (Zentrum):
Kabinett Wirth I (1921)
Kabinett Wirth II (1921–1922)